T14 (metrolijn), metrolijn in Stockholm (Zweden).
 T14 (Zwitserland), snelweg in Zwitserland.